Strand bzw. Der Strand steht für:
 Strand, ein flacher Küstenstreifen aus Sand oder Geröll
 Der Strand, Roman (1996) von Alex Garland
 (3236) Strand, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Strand ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Strand (Insel), eine versunkene Insel im friesischen Wattenmeer
 Strand (Norwegen), Kommune im Bezirk Rogaland, Norwegen
 Strand (Schweden), Ort in der Gemeinde Falun, Schweden
 Strand (Struppen),  Ortsteil von Struppen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Strand (Südafrika), Stadt an der False Bay, Südafrika

Bauwerke:
 Strand (London),  Straße entlang der Themse in London
 The Strand (Yangon), Luxushotel in Myanmar

Strand ist der Familienname folgender Personen:
 Clare Strand (* 1973), britische Fotografin
 Embrik Strand (1876–1947), norwegischer Zoologe
 Hans Strand (* 1955), schwedischer Naturfotograf
 Harald Christian Strand Nilsen (* 1971), norwegischer Skirennläufer
 Johan Strand Johansen (1903–1970), norwegischer Politiker (NKP), Minister und Journalist
 Jonas Strand Gravli (* 1991), norwegischer Schauspieler
 Jørgen Strand Larsen (* 2000), norwegischer Fußballspieler
 Kaj Aage Gunnar Strand (1907–2000), dänischer Astronom
 Kjetil Strand (* 1979), norwegischer Handballspieler
 Lars Iver Strand (* 1983), norwegischer Fußballspieler
 Lennart Strand (1921–2004), schwedischer Leichtathlet
 Les Strand  (1925–2001), US-amerikanischer Jazzorganist
 Marit Knutsdatter Strand (* 1992), norwegische Politikerin
 Mark Strand (1934–2014), kanadisch-amerikanischer Dichter
 Paul Strand (1890–1976), US-amerikanischer Fotograf
 Roar Strand (* 1970), norwegischer Fußballspieler
 Staffan Strand (* 1976), schwedischer Leichtathlet
 Stig Strand (* 1956), schwedischer Skirennläufer
 Tove Strand (* 1946), norwegische Politikerin
 Ulla Strand (1943–2007), dänische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Meeresstrand
 Strand Bookstore
 The Strand Magazine
 Strande
 Stranden